Als Spaltfuß bezeichnet man

 eine angeborene Fehlbildung des Fußskeletts, siehe Ektrodaktylie
 das Spaltbein der Krebstiere